Het ATP-toernooi van Bazel 2010 wordt van 1 tot en met 7 november gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden worden gespeeld op indoor hardcourt.

De titelverdediger in het enkelspel is Novak Đoković; titelverdedigers in het dubbelspel zijn Daniel Nestor en Nenad Zimonjić.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel